Leveråstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Leveråstjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (10,7 ha)
Leveråstjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn